The Boy Is Mine kan syfta på:

The Boy Is Mine (låt av Brandy Norwood och Monica Arnold) – 1998
The Boy Is Mine (album av Monica Arnold) – 1998